Stopień – element schodów
 Stopień (kąt) – jednostka miary kąta płaskiego
 Stopień (geografia) – stopień w geografii (°)
 Stopień wodny Siarzewo
 Stopień Wodny Rędzin
 Stopień Wodny Bartoszowice
 Stopień (symbol) – zapis komputerowy symbolu
 Stopień Celsjusza
 Stopień dysocjacji
 Stopień Fahrenheita
 Stopień geotermiczny
 Stopień grafu
 Stopień harcerski (np.: ćwik, przewodnik, pionierka)
 Stopień jednomianu
 Stopień kompresji
 Stopień naukowy (np.: doktor)
 Stopień (muzyka)
 Stopień ochrony IP
 Stopnie w hierarchii służbowej służb mundurowych:
 Stopnie w Biurze Ochrony Rządu
 Stopień policyjny
 Stopień w Służbie Więziennej
 Stopień strażacki (Państwowa Straż Pożarna)
 Stopnie funkcyjne Ochotniczej Straży Pożarnej
 Stopień wojskowy (np.: mat, marszałek, pułkownik)
 Stopnie wojskowe w Polsce
 Stopnie wojskowe w Marynarce Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej
 Stopień pisma
 Stopień pokrewieństwa
 Stopień polimeryzacji
 Stopień przereagowania
 Stopień rakiety
 Stopień sprężania
 Stopień suchości pary
 Stopień swobody
 Stopień swobody (fizyka) 
 Stopień swobody (statystyka)
 Stopień utlenienia
 Stopień wielomianu
 Stopień wierzchołka
 Stopień wychodzący
 Stopień wchodzący
 Stopień żeglarski

Zobacz też 
 °n – stopień w skali twardości wody
 °N – jedna ze stron świata

 
 
 
hu:Fok#Szög